Lampertheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lampertheim, Bas-Rhin,

Tyskland 

 Lampertheim, Tyskland, kommun, Hessen,